Het ATP-toernooi van Acapulco 2016 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) vond plaats van 22 tot en met 27 februari 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Princess Mundo Imperial-hotel (nieuwe naam voor het voormalige Fairmont Acapulco Princess-hotel) in de Mexicaanse stad Acapulco.

Het enkelspel werd gewonnen door Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale Bernard Tomic met 7-6, 4-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Treat Huey en Maks Mirni. Zij versloegen in de finale Philipp Petzschner en Alexander Peya met 7-6 en 6-3.

Het toernooi van 2016 trok meer dan 50.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco